Radiance (software), een software voor simulatie van verlichting
 Malia Obama, haar codenaam voor de Amerikaanse geheime dienst
 Calciumhydroxylapatiet, bij gebruik in cosmetische chirurgie (handelsnaam) 
 Radiance (toneelstuk), een toneelstuk van Louis Nowra 
 Radiance (film), een Australische onafhankelijke film uit 1998
 Radiance (roman van Carter Scholz), een roman van Carter Scholz
 Radiance (roman van Louis B. Jones), een roman van Louis B. Jones
 Radiance (album van Keith Jarrett), een soloalbum van Keith Jarrett
 Radiance (album van Jeff Tyzik), een soloalbum van Jeff Tyzik uit 1982
 Radiance (parfum), een parfum van Britney Spears